Línea 511 puede referirse a:

 Línea 511 de colectivos del Partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.
 Línea 511 de colectivos de Mar del Plata.
 Línea 511 de colectivos de Santiago de Chile.